Apamea implexa är en fjärilsart som beskrevs av Hübner 1822. Apamea implexa ingår i släktet Apamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
implexa